3 miejscowości w Polsce: 
 Kicin – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Białopole 
 Kicin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Ojrzeń 
 Kicin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Czerwonak